Bojan Najdenov – calciatore macedone, centrocampista
 Božil Najdenov Kolev – allenatore di calcio ed ex calciatore bulgaro, centrocampista
 Georgi Spirov Najdenov – calciatore bulgaro, portiere
 Ivajlo Najdenov – calciatore bulgaro, centrocampista

Pagine correlate 
 Najdenova